

Boerderij en voormalig kasteel
 Muiswinkel in Ravenswaaij, gemeente Buren

Personen
 Erik van Muiswinkel, Nederlands kleinkunstenaar, acteur, zanger en televisiepresentator
 Freek van Muiswinkel
 Freek van Muiswinkel (1904-1969), Nederlands econoom
 Freek van Muiswinkel (1935-1999), Nederlands acteur en zakenman